Indice di povertà umana – indicatore con cui l'ONU calcola la povertà
 Ipu – comune del Brasile, nello stato di Ceará